Giacomo Tritto – compositore e insegnante italiano
 Francesco Tritto – giurista italiano